Руснак, Иван:
 Руснак, Иван Иванович (1966—2017) — советский и украинский футболист
 Руснак, Иван Степанович (род. 1952) — украинский военный деятель, командующий Воздушными силами Украины (2007—2014).